Летя́ги () — триба в подсемействе Sciurinae в семействе беличьих. Отличаются от прочих белок более крупными глазами и наличием кожной перепонки между передними и задними конечностями. Перепонка покрыта шерстью и служит для планирующего полёта; летяги двигаются в воздухе с постоянной потерей высоты, составляющей у разных видов от 1 до 3 метров на 10 метров линейного перемещения (таким образом, коэффициент планирования[en] составляет от 3,3 до 10).

Несмотря на свое название, они на самом деле не способны к полному полету, как птицы или летучие мыши, но могут скользить с одного дерева на другое с помощью покрытой мехом, похожей на парашют, кожной мембраны, которая тянется от запястья до щиколотки. Их длинные хвосты также обеспечивают устойчивость во время парения. Анатомически они очень похожи на других белок с рядом приспособлений, соответствующих их образу жизни; их кости ног длиннее, а кости рук, стопы и дистальные позвонки короче.

Молекулярные исследования показали, что белки-летяги монофилетичны и возникли около 18–20 миллионов лет назад. Род Paracitellus является самым древним из трибы белок-летяг, относящейся к эпохе позднего олигоцена.  Большинство из современных представителей рода ведут ночной образ жизни и всеядны, питаются фруктами, семенами, почками, цветами, насекомыми, брюхоногими моллюсками, пауками, грибами, птичьими яйцами и древесным соком. Детеныши рождаются в гнезде и сначала голые и беспомощные. О них заботится мать, и к пяти неделям они могут практиковать навыки планирования, так что к десяти неделям они готовы покинуть гнездо.

Некоторые выращенные в неволе южные белки-летяги стали домашними животными.

Описание 
Летяги отличаются от прочих белок более крупными глазами и наличием кожной перепонки между передними и задними конечностями. Перепонка покрыта шерстью и служит для планирующего полёта; летяги двигаются в воздухе с постоянной потерей высоты, составляющей у разных видов от 1 до 3 метров на 10 метров линейного перемещения (таким образом,  составляет от 10 до 3,3). От запястья отходит шпора — серповидная косточка или хрящ, поддерживающие передне-наружний край перепонки и увеличивающие площадь её поверхности за счёт натяжения. При прыжке перепонка растягивается на расставленных в стороны лапах. Густая шерсть на хвосте как бы «расчесана» на две стороны, из-за чего хвост кажется плоским. Направление полёта летяги меняют не хвостом, как иногда неверно считают, а натяжением перепонки и положением передних лап. Хвост работает в полёте лишь стабилизатором и помогает тормозить перед посадкой на ствол дерева. Дальность полёта варьируется в зависимости от вида летяги и от особенностей местности от 15—30 метров у мелких летяг в равнинном бореальном лесу до 100—120 метров у гигантских летяг в высокоствольном тропическом или горном субтропическом лесу. Иногда после посадки на дерево летяга при опасности быстро перебегает на другую его сторону. Если на этом дереве есть дупло, зверёк прячется там.

Белки-летяги не способны летать, как птицы или летучие мыши; вместо этого они скользят между деревьями. Они способны подниматься во время этих полетов, при этом зарегистрированы полеты на высоте до 90 метров (300 футов).  Направление и скорость животного в воздухе варьируются за счет изменения положения его конечностей, в значительной степени контролируемых небольшими хрящевыми костями запястья. На запястье есть хрящевой выступ, который белка держит вверх во время скольжения.  Этот специализированный хрящ присутствует только у белок-летяг.  У них пушистый хвост, который стабилизирует полёт. Он действует как дополнительный аэродинамический руль, работая как воздушный тормоз перед приземлением на ствол дерева. 

Белки-летяги встречаются в Северной Америке, Европе и Азии. На индонезийских островах наблюдается замечательное разнообразие видов; многие из них почти не исследованы, и регулярно открываются и описываются новые виды. В отличие от древесных белок и сусликов, белки-летяги не встречаются в Африке и Южной Америке и не обнаружены там в окаменелостях. 

Белки-летяги обычно ведут ночной образ жизни. Весят  они примерно 100–167 граммов, а длина их тела колеблется от 9 до 14 дюймов (23-35,6 см). 

Большинство летяг — древесные животные, редко спускающиеся на землю, хотя есть и петрофильные виды, живущие на склонах горных ущелий. Активны они, как правило, ночью. Основной корм всех летяг — растительный, включающий древесные почки, листья, молодые побеги, тонкую кору, а у некоторых видов — также лишайники. Не брезгуют зверьки также и животной пищей, поедая насекомых и птичьи яйца. Летяга селится высоко в кронах деревьев, где может использовать свою способность перелетать с дерева на дерево. Благодаря этому ей не страшны враги, охотящиеся на земле. Живут летяги в неволе 10—15 лет, тогда как в природе — всего 5 лет из-за высокой смертности от нападений хищников (древесных змей, енотов, сов, куниц, ильки, койотов и даже домашних кошек).

Размножение 
Брачный период у белок-летяг приходится на февраль и март. Когда детеныши рождаются, самки белок живут с ними в местах материнских гнезд. Матери воспитывают и защищают их, пока они не покинут гнездо. Самцы не участвуют в воспитании потомства. 

При рождении белки-летяги в основном безволосые, за исключением усов, и у них отсутствует большинство органов чувств. Их внутренние органы видны сквозь кожу, и их пол можно легко определить. К пятой неделе они почти полностью развиты. В этот момент они могут реагировать на окружающую среду и начать развивать собственное мышление. В течение следующих недель своей жизни они практикуют прыжки и скольжение. Через два с половиной месяца их навыки планирования оттачиваются, они готовы покинуть гнездо, способны к самостоятельному выживанию.

Эволюция 
До 21 века эволюционная история белки-летяги часто обсуждалась.  Эти дебаты в значительной степени прояснились в результате двух молекулярных исследований. Эти исследования подтвердили, что белки-летяги возникли 18–20 миллионов лет назад, являются монофилетическими и имеют сестринские отношения с древесными белками. Из-за их близкого происхождения морфологические различия между белками-летягами и древесными белками раскрывают понимание формирования механизма планирования. По сравнению с белками аналогичного размера у белок-летяг, северных и южных летяг наблюдается удлинение костей поясничных позвонков и предплечья, тогда как кости стоп, рук и дистальных позвонков уменьшены в длину. Такие различия в пропорциях тела показывают, что белки-летяги приспособлены к минимизации нагрузки на крылья и повышению маневренности при планировании. Останки видов подсемейства летяговых (Pteromyinae) впервые появляются с миоцена, а расцвет подсемейства приходится на миоцен-плиоцен.

Классификация 

Принадлежность летяг к семейству беличьих бесспорна, хотя в более ранней литературе высказывалась гипотеза о том, что белки-летяги могли эволюционировать независимо от других белок из группы ископаемых Paramyidae. Во многих классификациях они были указаны как подсемейство. В 2003 году Степпан, Шторц и Хоффманн в своих анализах ДНК пришли к выводу, что суслики и белки являются парафилетическим таксоном и что белки-летяги произошли от них. Они обнаружили, что белки-летяги и древесные белки (включая красных белок ) образуют общую кладу; в этом белки-летяги являются сестринской группой белок деревьев. В ходе исследования была доказана монофилия белок-летяг.

История таксономии 
Таксономическая история белок-летяг плохо известна. Карл фон Линней описал два вида белок-летяг в своей Systema naturae в 1758 году, которых он отнес к разным родам. Так, он описал европейскую обыкновенную белку-летягу (Pteromys volans) как Sciurus volans в роду белок, а североамериканскую белку-летягу (Glaucomys volans) как Mus volans из семейства мышей. После этого многие систематики относили белок-летяг к совершенно разным семействам, некоторые объединяя с современным родом белок, а некоторые относя к сумчатым летягам. 

В 1923 году Реджинальд Иннес Покок также добавил роды Hylopetes и Petinomys.  В 1947 году Джон Ривз Эллерман объединил роды Eoglaucomys и Hylopetes и классифицировал кашмирскую белку-летягу как вид Hylopetes , но работа Ричарда У. Торингтона и других зоологов восстановила Eoglaucomys как отдельный род в 1996 году.  В 1981 году индийский зоолог Субхенду С. Саха описал совершенно новый род, Biswamoyopterus, по одному экземпляру, добытому на крайнем северо-встоке Индии в штате Аруначал-Прадеш.

Современная таксономия 
В 2012 г. результаты настоящей работы Ричарда У. Торингтона и основанная на них систематика были включены в труд «Белки мира», а также включены в «Справочник млекопитающих мира», который был опубликован в 2016 г. Среди белок-летяг сегодня известно более 36 видов из 14 родов, некоторые из которых состоят только из одного вида. Система до сих пор регулярно пересматривается, и также описываются новые виды, такие как белка-летяга Гаолигун в 2019 году.
В трибе 36 видов, большинство которых распространено в тропиках и субтропиках Южной и Юго-Восточной Азии; два вида населяют Северную Америку. В фауне России всего один вид — обыкновенная летяга (Pteromys volans).
 Триба Летяги (Pteromyini) (= Petauristinae)
 Род  (), северо-восток Китая.
 Род  (2 вида), от Таиланда до Калимантана.
 Род  ( и, как минимум, 2 вымерших вида), Юго-Восточная Азия.
 Род , Индия, Юньнань (КНР) и Лаос.
 Род  (3 вида), Гималаи, Юго-восточная окраина Тибета.
 Род  (1 вид), северный Пакистан, северо-восточная Индия, Афганистан
 Род  (3 вида), Северная Америка.
 Род  (около 10 видов), Юго-Восточная Азия.
 Род  (2 вида), Малайзия и Индонезия.
 Род  (3 вида), Калимантан и Малайский полуостров.
 Род  (5 видов), Юго-Восточная Азия, включая Японию.
 Род  (9 видов), Юго-Восточная Азия (в том числе желтоголовая летяга).
 Род  — (),
 Род  (2 вида), от Финляндии до Японии.
 Род  (), от южного Таиланда до Калимантана.
 Род  (), Китай.
Следующая кладограмма, опубликованная в середине 2021 года, отражает отношения между родами и показывает, что роды можно сгруппировать в две подтрибы. Она была построена при помощи сравнения последовательностей генов как ядерной, так и митохондриальной ДНК.

Роды Aeretes и Priapomys не были включены в исследования, поэтому их положение в этой системе неясно.

См. также 
С летягами иногда путают следующих животных:
 Шерстокрылы
 Сумчатые летяги
 Шипохвосты

Примечания

Литература 
 Michael D. Carleton, Guy G. Musser: Order Rodentia. In: Don E. Wilson, DeeAnn M. Reeder (Hrsg.): Mammal Species of the World. A taxonomic and geographic Reference. Band 2. 3. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD 2005, ISBN 0-8018-8221-4, S. 745–1600.
 Bernhard Grzimek: Grzimeks Tierleben. Band 11: Säugetiere. Teil 2. Bechtermünz, Augsburg 2000, ISBN 3-8289-1603-1.
 Malcolm C. McKenna, Susan K. Bell: Classification of Mammals. Above the Species Level. Columbia University Press, New York NY 1997, ISBN 0-231-11013-8 (Revised Edition. ebenda 2000, ISBN 1-82575-570-1).
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. 2 Bände. 6. Auflage. Johns Hopkins University Press, Baltimore MD u. a. 1999, ISBN 0-8018-5789-9.
 Scott J. Steppan, Brian L. Storz, Robert S. Hoffmann: Nuclear DNA phylogeny of the squirrels (Mammalia: Rodentia) and the evolution of arboreality from c-myc and RAG1. In: Molecular Phylogenetics and Evolution. Bd. 30, Nr. 3, 2004, , S. 703–719, .
 Richard W. Thorington Jr, Dian Pitassy, Sharon A. Jansa: Phylogenies of Flying Squirrels (Pteromyinae). In: Journal of Mammalian Evolution. Bd. 9, Nr. 1/2, 2002, S. 99–135, .